Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1988 was de 7e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Zeven landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld van 3 tot en met 10 september 1988 in Fiji. Australië werd winnaar van het toernooi, dat land versloeg Nieuw-Zeeland in de finale met 1–0.

Dit toernooi was tevens het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1989. De finalisten, Australië en Nieuw-Zeeland mochten beide met 2 andere landen in een continentale kwalificatiepoule strijden om 1 plek op het hoofdtoernooi. Beide landen zouden zich daarvoor niet kwalificeren.

Groepsfase

Poule A

Poule B

Knock-outfase

Intercontinentale kwalificatieronde

Voetbal in 1988
Voetbal in 1989
Voetbal in Fiji
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19
Sportevenement in Fiji